Нарлиев — туркменская фамилия. Известные носители:

 Нарлиев, Ходжадурды (род. 1945) — советский, туркменский актёр и режиссёр.
 Нарлиев, Ходжакули (род. 1937) — советский, туркменский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор.